«ИгроСервис» () — украинский футбольный клуб, представлявший в Первой лиге Украины столицу Крыма город Симферополь, и одноимённое предприятие. Первоначальное название клуба — «Динамо-ИгроСервис», было изменено по результатам судебного иска футбольного клуба «Динамо» (Киев). Летом 2009 года прекратил своё существование из-за финансовых трудностей главного спонсора — компании «ИгроСервис».

История 
Команда образована в 1936 году, под именем «Динамо». Клуб был постоянным участником первенства Крыма.

В 1940 году команда выиграла чемпионат и кубок Крыма. Многие игроки погибли на фронтах Великой Отечественной войны. В послевоенные годы команда лишь однажды выиграла чемпионат и кубок Крыма. С 1939 по 1954 годы «Динамо» было постоянным участником зональных Турниров первенства СССР. В конце 50-х годов команда прекратила участие в крупных соревнованиях.

В 2000 году команда возродилась как открытая общественная организация. Основана футбольным специалистом Михаилом Сачко и предпринимателем Николаем Пашкульским

На базе многократного чемпиона города — команды «Пищевик», футбольный клуб начал своё выступление в любительском чемпионате Крыма. Показывая хорошие результаты, «Динамо» привлек к себе внимание руководства МВД Украины в Крыму, спонсорских структур. В июле 2001 года решением Совета ПФЛ Украины команда «Динамо» получила статус команды второй лиги. В дебютном чемпионате второй лиги команда завоевала бронзовые медали в группе «Б», сезона 2001/02 годов. В следующем 12 чемпионате клуб занимает второе место. На старте третьего чемпионата клуба, руководство клуба поставило перед собой задачу — выход в первую лигу. Генеральным спонсором команды стала Корпорация «ИгроСервис», клуб стал называться «Динамо-ИгроСервис». У руля клуба стал президент корпорации — Владимир Яновский. За 4 тура до конца чемпионата команда досрочно стала чемпионом в группе «Б».

В сентябре 2005 года команду возглавил Олег Лутков. Ему удалось поднять команду на 13-ю строчку в таблице. Осенне-зимнюю часть команда завершила на 9-й позиции.

С 19 декабря 2006 года команда изменила название на «ИгроСервис», из-за судебного иска футбольного клуба «Динамо» Киев.

После нескольких поражений на старте второго круга 16-го чемпионата, на смену пришёл Ростислав Лысенко. В итоге чемпионат закончили на 10-м месте.

Пятым главным тренером стал Сергей Шевченко. Значимым событием стали матчи Кубка Украины с «Карпатами» и киевским «Динамо». Первый круг завершили на 12-м месте. Во втором круге команда выступала ещё успешнее, что позволило по итогам сезона 2007/08 завоевать 6 место.

ДЮФК 
1 марта 2006 года был образован ДЮФК «Динамо-ИгроСервис».

Занятия в клубе проводятся по методикам в соответствии с программой, утверждённой Федерацией футбола Украины.

За время существования в клубе занималось 350 учеников, и состоялся один выпуск — 20 человек. Четверо выпускников подписали профессиональные контракты с командой мастеров, 2 из дебютировали в первой лиге в составе «ИгроСервиса».

Самое значительное достижение детско-юношеского клуба 2 место в первенстве Украины 2006/07 года команды юношей 1990 года рождения. Группы 1992 и 1994 года завоевали 2 места в чемпионате Симферополя в сезоне 2006/07.

Стадион 

В разные годы стадион назывался «Синее поле», «Пищевик», «Авангард», «Метеор». В эксплуатацию введён 1935 года. Вместимость стадиона 5000 зрителей.

На протяжении многих лет на стадионе проходили матчи Чемпионата СССР, Чемпионата Украины, Первенства Крыма и Симферополя. В середине 80-х годов на стадионе проводился отборочный матч молодёжного Чемпионата Европы между сборными СССР и Норвегии.

Первый официальный матч в Чемпионатах Украины футболисты «Динамо-ИгроСервис» провели 30 июля 2001 года против команды «Ригонда» Белая Церковь (1:0).

Первый матч после реконструкции стадиона прошёл 27 марта 2005 года — «Динамо-ИгроСервис» — «Сталь» Алчевск — 0:1.

В среднем матчи посещают около 2 000 человек. Рекорд посещаемости был зафиксирован в матче «ИгроСервис» — «Волынь», тогда на трибунах собралось почти 4 000 человек.

Статистика 
{|class="wikitable"
|-bgcolor="#efefef"
! Сезон
! Див.
! Поз.
! Игр
! В.
! Н.
! П.
! ГЗ
! ГП
! P
!Кубок страны
!Прим.
|-
|align=center|2001/02
|align=center|2 лига «B»
|align=center bgcolor=tan|3
|align=center|34
|align=center|16
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|33
|align=center|38
|align=center|41
|align=center|не участвовала
|align=center|
|-
|align=center|2002/03
|align=center|2 лига «B»
|align=center bgcolor=silver|2
|align=center|30
|align=center|18
|align=center|7
|align=center|5
|align=center|53
|align=center|27
|align=center|61
|align=center|1/32 финала
|align=center|
|-
|align=center|2003/04
|align=center|2 лига «B»
|align=center bgcolor=gold|1
|align=center|30
|align=center|24
|align=center|3
|align=center|3
|align=center|60
|align=center|24
|align=center|75
|align=center|1/32 финала
|align=center bgcolor=green|Повышен
|-
|align=center|2004/05
|align=center|1 лига
|align=center|14
|align=center|34
|align=center|12
|align=center|5
|align=center|17
|align=center|38
|align=center|57
|align=center|41
|align=center|1/16 финала
|align=center|
|-
|align=center|2005/06
|align=center|1 лига
|align=center|13
|align=center|34
|align=center|10
|align=center|8
|align=center|16
|align=center|40
|align=center|51
|align=center|38
|align=center|1/32 финала
|align=center|
|-
|align=center|2006/07
|align=center|1 лига
|align=center|10
|align=center|36
|align=center|14
|align=center|9
|align=center|13
|align=center|46
|align=center|44
|align=center|51
|align=center|1/16 финала
|align=center|
|-
|align=center|2007/08
|align=center|1 лига
|align=center|6
|align=center|38
|align=center|18
|align=center|6
|align=center|14
|align=center|50
|align=center|45
|align=center|60
|align=center|1/8 финала
|align=center|
|-
|align=center|2008/09
|align=center|1 лига
|align=center|11
|align=center|32
|align=center|12
|align=center|6
|align=center|14
|align=center|45
|align=center|47
|align=center|42
|align=center|1/16 финала
|align=center|
|}

Известные игроки 
Полный список футболистов, выступавших за футбольный клуб «ИгроСервис», о которых есть статьи в Википедии, смотрите здесь.

  Роман Ерещенко
  Алексей Антюхин
  Сергей Ветренников
  Роман Войнаровский
  Сергей Коврыжкин
  Андрей Лазарчук
  Дмитрий Назаров
  Роман Свинцицкий

Ссылки 
 Официальный сайт
 

Футбольные клубы Симферополя
Футбольные клубы Украины, прекратившие существование
2000 год в Крыму